Sega Mega-CD — дополнение к игровой приставке Sega Mega Drive. В начале 1991 года Sega объявила о выходе Mega-CD в Японии в конце 1991 года и в Северной Америке (под названием Sega CD) в 1992 году. Хотя дополнение содержало расширенные возможности графики и более быстрый центральный процессор, по сравнению с Mega Drive, главной чертой устройства являлось увеличение размера игр: в то время как картриджи содержали от 8 до 16 мегабит данных, в CD-ROM диск могли войти 640 мегабайт (5120 мегабит). Sega of Japan, заключив партнёрство с Sony, отказались проводить консультации с американским дивизионом Sega, до тех пор, пока проект не был завершён. Sega Mega-CD критиковалась из-за жёстких аппаратных ограничений; по всему миру было продано только 6 миллионов копий дополнения.

Ниже приводится список всех игр, выпущенных на Sega Mega-CD. Шесть из этих игр (названия которых отмечены знаком †) были выпущены в специальном формате, который использовал комбинацию Sega Mega-CD и Sega 32X. Все даты указаны только для самого первого выпуска игры.

Всего для Sega Mega-CD официально было выпущено 220 игр.

Игры 
{| class="wikitable sortable" style="width=100%;"
! width="36%" align="left" | Название
! width="16%" align="left" | Разработчик
! width="20%" align="left" | Издатель
! width="11%" align="left" | Регионы выхода
! width="8%" align="left" | Год
! width="5%" align="left" | Максимальное количество игроков
|-
|3 Ninjas Kick Back
|Malibu Interactive
|Sony Imagesoft
|
|1994
|1
|-
|Adventures of Batman & Robin, The
|Clockwork Games
|Sega
| 
|1995
|1
|-
|Adventures of Willy Beamish, The
|Sierra
|Dynamix
|
|1993
|1
|-
|After Armageddon Gaiden
|Micro Design
|Sega
|
|1994
|1
|-
|After Burner III
|CSK Research Institute
|Sega
|  
|1992
|1
|-
|Aisle Lord
|Wolf Team
|Wolf Team
|
|1992
|1
|-
|Alshark
|Popcorn Software
|Polydor
|
|1993
|1
|-
|Android Assault: The Revenge of Bari-ArmBari-Arm (в Японии)
|Human Entertainment
|Big Fun Games
| 
|1994
|1
|-
|Anett Futatabi
|Wolf Team
|Wolf Team
| 
|1993
|1
|-
|Animals, The
|Arnowitz Studios
|Software Toolworks
| 
|1994
|1
|-
|Arcus 1-2-3
|Wolf Team
|Wolf Team
|
|1993
|1
|-
|Arslan Senki
|Sega
|Sega
|
|1993
|1
|-
|A/X-101
|Micronet
|Absolute Entertainment
| 
|1994
|1
|-
|Bakuden: The Unbalanced Zone
|Sony Music Entertainment
|Sony Music Entertainment
|
|1994
|1
|-
|Batman Returns
|Malibu Interactive
|Sega
| 
|1993
|1
|-
|Battlecorps
|Core Design
|Victor Interactive
|  
|1993
|1
|-
|BC RacersStone Racers (в Европе)
|Core Design
|Time Warner Interactive
| 
|1995
|2
|-
|Bill Walsh College Football
|High Score Productions
|Electronic Arts
| 
|1993
|4
|-
|Black Hole Assault
|Micronet
|Bignet USA
|  
|1992
|1
|-
|Blood ShotBattle Frenzy
|Domark
|Acclaim EntertainmentGood Deal Games
| 
|1995
|2
|-
|Bouncers
|Dynamix
|Sega
|
|1995
|2
|-
|Bram Stoker’s Dracula
|Psygnosis
|Sony Imagesoft
|
|1993
|1
|-
|Brutal: Paws of Fury
|Imagitec Design
|GameTek
| 
|1993
|2
|-
|Bug Blasters: The Exterminators
|Stargate Films
|Good Deal Games
| 
|2000
|1
|-
|Burai
|Pandora’s Box
|Sega
|
|1992
|1
|-
|Burning Fists
|Sega
|Good Deal Games
|  
|2006
|2
|-
|Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm
|Capcom
|Rocket Science Games
|
|1994
|1
|-
|Capcom no Quiz: Tonosama no Yabou
|Sims Computing Inc.
|Capcom
|
|1992
|1
|-
|Captain Tsubasa
|Tecmo
|Tecmo
|
|1994
|2
|-
|Championship Soccer '94Sensible Soccer (в Европе)
|Sensible Software
|Sony Imagesoft
| 
|1993
|2
|-
|Chuck Rock
|Core Design
|Sony Imagesoft
| 
|1992
|1
|-
|Chuck Rock II: Son of Chuck
|Core Design
|Virgin Games
| 
|1992
|1
|-
|Citizen X
|Digital Pictures
|Good Deal Games
|
|2004
|1
|-
|Cliffhanger
|Malibu Interactive
|Sony Imagesoft
|
|1993
|1
|-
|Cobra CommandThunder Storm FX (в Японии)
|Wolf Team
|Sega
|  
|1992
|1
|-
|Colors of Modern Rock
|Sega
|Sega
|
|1993
|1
|-
|Compton's Interactive Encyclopedia
|The Learning Company
|Sega
|
|1994
|1
|-
|Corpse Killer †
|Digital Pictures
|Sega
| 
|1994
|1
|-
|Cosmic Fantasy Stories
|Riot
|Nihon Telenet
|
|1992
|1
|-
|Crime Patrol
|American Laser Games
|American Laser Games
|
|1994
|2
|-
|Cyborg 009
|Riot
|Nihon Telenet
|
|1993
|1
|-
|Daihoushinden
|Victor Interactive
|Sega
|
|1994
|1
|-
|Dark Seed
|Cyberdreams
|Vic Tokai
|
|1993
|1
|-
|Dark Wizard
|Renovation Products
|Sega
| 
|1993
|1
|-
|Death Bringer: The Knight of Darkness
|Riot
|Nihon Telenet
|
|1992
|1
|-
|Demolition Man
|Alexandria, Inc.
|Acclaim Entertainment
|
|1995
|1
|-
|Detonator Organ
|Hot B
|Hot B
|
|1992
|1
|-
|Devastator
|Wolf Team
|Wolf Team
|
|1993
|1
|-
|Double Switch
|Digital Pictures
|Sega
|  
|1995
|1
|-
|Dracula Unleashed
|ICOM Simulations
|Sega
| 
|1993
|1
|-
|Dragon's Lair
|Don Bluth Studios
|Readysoft
|  
|1994
|1
|-
|Dune
|Cryo Interactive
|Virgin Interactive
| 
|1993
|1
|-
|Dungeon Explorer
|Hudson Soft
|Sega
| 
|1994
|4
|-
|Dungeon Master II: The Legend of Skullkeep
|JVC
|JVC
|  
|1994
|1
|-
|Dynamic Country Club
|Sega
|Sega
|
|1993
|4
|-
|Earnest Evans
|Wolf Team
|Telenet
|
|1991
|1
|-
|Earthworm Jim: Special Edition
|Shiny Entertainment
|Interplay
| 
|1995
|1
|-
|Ecco the Dolphin
|Novotrade
|Sega
|  
|1993
|1
|-
|Ecco: The Tides of Time
|Novotrade
|Sega
|  
|1994
|1
|-
|Egawa Suguro no Super LeagueSuper League CD Deluxe
|Hudson Soft
|Sega
|
|1993
|2
|-
|ESPN Baseball Tonight
|Park Place Productions
|Sony Imagesoft
| 
|1994
|2
|-
|ESPN National Hockey Night
|Park Place Productions
|Sony Imagesoft
|
|1994
|2
|-
|ESPN NBA HangTime '95
|Sony Imagesoft
|Sony Imagesoft
|
|1994
|2
|-
|ESPN Sunday Night NFL
|Ringler Studios
|Sony Imagesoft
|
|1994
|2
|-
|Eternal Champions: Challenge from the Dark Side
|Sega
|Sega
| 
|1994
|2
|-
|Eye of the Beholder
|Westwood Associates
|Strategic Simulations, Inc.
|  
|1994
|1
|-
|F-1 Circus CD
|Nihon Bussan
|Nichibutsu
|
|1994
|1
|-
|Fahrenheit †
|Infogrames
|Sega
|  
|1995
|1
|-
|Fatal Fury SpecialGarou Densetsu Special (в Японии)
|SNK Playmore
|JVC
|  
|1995
|2
|-
|Fhey Area
|Wolf Team
|Wolf Team
|
|1992
|1
|-
|FIFA International SoccerFIFA International Soccer: Championship Edition (в Европе)
|Extended Play Productions
|Electronic Arts
| 
|1994
|4
|-
|Final Fight CD
|Capcom
|Sega
|  
|1993
|2
|-
|Flashback: The Quest for Identity
|Delphine Software
|U.S. Gold
|
|1993
|1
|-
|FlinkThe Misadventures of Flink (в США)
|Psygnosis
|PsygnosisVic Tokai
| 
|1994
|1
|-
|Formula One World Championship: Beyond the Limit
|Fuji Television
|Sega
|  
|1994
|1
|-
|Frog Feast
|Rastersoft
|Oldergames
|
|2005
|2
|-
|Funky Horror Band
|JVC
|Sega
|
|1991
|1
|-
|Gambler Jikko Chuushinha 2
|Game Arts
|Game Arts
|
|1992
|4
|-
|Game no Kanzume Vol. 1
|Sega
|Sega
|
|1994
|1
|-
|Game no Kanzume Vol. 2
|Sega
|Sega
|
|1994
|1
|-
|Genei Toshi: Illusion City
|Micro Cabin
|Micro Cabin
|
|1993
|1
|-
|Genghis Khan II: Clan of the Gray WolfSuper Aoki Ookami to Shiroki Meshika: Genchou Hishi (в Японии)
|Koei
|Koei
|
|1993
|1
|-
|Ground Zero: Texas
|Digital Pictures
|Sony Imagesoft
| 
|1993
|1
|-
|Heart of the Alien
|Delphine Software
|Virgin Interactive
|
|1994
|1
|-
|Heavy Nova
|Holocronet
|Micronet
|
|1991
|1
|-
|Heimdall
|Core Design
|JVC
| 
|1994
|1
|-
|Hook
|Core Design
|Sony Imagesoft
| 
|1992
|1
|-
|Hot Hits
|Sega
|Sega
|
|1992
|1
|-
|INXS: Make My Video
|Digital Pictures
|Sega
| 
|1992
|1
|-
|Iron Helix
|Drew Pictures
|Spectrum HoloByte
|
|1994
|1
|-
|Ishii Hisaichi no DaisekaiHisaichi Ishii’s Political World
|Sega
|Sega
|
|1994
|1
|-
|Jaguar XJ220
|Core Design
|Core Design, JVC
|  
|1993
|2
|-
|Jango World Cup
|JVC
|JVC
|
|1993
|4
|-
|Jeopardy!
|Absolute Entertainment
|Sony Imagesoft
|
|1994
|3
|-
|Joe Montana's NFL Football
|Sega
|Sega
|
|1993
|2
|-
|Jurassic Park
|Archer Communications
|Sega
|  
|1993
|1
|-
|Keio Flying SquadronKeio Yugekitai (в Японии)
|Victor Entertainment
|Sega
|  
|1993
|1
|-
|Kids on Site
|Digital Pictures
|Sega
| 
|1994
|1
|-
|Kris Kross: Make My Video
|Digital Pictures
|Sega
| 
|1992
|1
|-
|Lawnmower Man, TheVirtual Wars (в Японии)
|Sales Curve
|Time Warner
| 
|1994
|1
|-
|Lethal Enforcers
|Konami
|Konami
|  
|1993
|2
|-
|Lethal Enforcers II: Gunfighters
|Konami
|Konami
|  
|1994
|2
|-
|Links: The Challenge of Golf
|Access Software
|Virgin Interactive
|
|1995
|6
|-
|Loadstar: The Legend of Tully Bodine
|Rocket Science Games
|Rocket Science Games
|
|1994
|1
|-
|Lords of ThunderA-Rank Thunder Tanjouhen (в Японии)
|Hudson Soft
|Sega
|  
|1995
|1
|-
|Lunar: Eternal Blue
|Game Arts
|Working Designs
| 
|1994
|1
|-
|Lunar: The Silver Star
|Game Arts
|Working Designs
| 
|1992
|1
|-
|Mad Dog McCree
|American Laser Games
|American Laser Games
|
|1993
|2
|-
|Mad Dog II: The Lost Gold
|American Laser Games
|American Laser Games
|
|1994
|2
|-
|Mahou no Shoujo: Silky Lip
|Riot
|Telenet
|
|1992
|1
|-
|Mansion of Hidden SoulsShinsetsu Yumeni Yataka no Mongatari  (в Японии)Yumeni Mystery Mansion (в Европе)
|System Sacom
|Vic Tokai
|  
|1993
|1
|-
|Marko's Magic Football
|Domark
|Good Deal Games
| 
|2003
|1
|-
|Marky Mark: Make My Video
|Digital Pictures
|Sega
|
|1992
|1
|-
|Mary Shelley’s Frankenstein
|Psygnosis
|Sony Imagesoft
|
|1994
|1
|-
|Masked RiderKamen Rider Zo (в Японии)
|Toei Animation
|Toei Animation
| 
|1994
|1
|-
|MegaRace
|Cryo Interactive
|Software Toolworks
|
|1994
|1
|-
|Mega Schwarzschild
|Kogado Studio
|Sega
|
|1993
|1
|-
|Mickey Mania: The Timeless Adventures of Mickey Mouse
|Traveller’s Tales
|Sony Imagesoft
| 
|1994
|1
|-
|Microcosm
|Psygnosis
|Sony Imagesoft
|  
|1994
|1
|-
|Midnight Raiders
|Digital Pictures
|Sega
| 
|1994
|1
|-
|Might and Magic III: Isles of Terra
|New World Computing
|CSK
|
|1993
|1
|-
|Mighty Mighty Missile
|Good Deal Games
|Good Deal Games
|
|2005
|1
|-
|Mighty Morphin Power Rangers
|Saban Entertainment
|Sega
| 
|1994
|1
|-
|Mortal KombatMortal Kombat Complete (в Японии)
|Midway Games
|Arena Entertainment
| 
|1994
|2
|-
|My Paint: The Animated Paint Program
|Saddleback Graphics
|Bridgestone Multimedia
|
|1993
|1
|-
|NBA Jam
|Midway Games
|Acclaim Entertainment
| 
|1993
|4
|-
|NFL Football Trivia Challenge
|CapDisc
|Phillips Interactive
|
|1994
|2
|-
|NFL's Greatest: San Francisco Vs. Dallas 1978-1993
|Park Place Productions
|Sega
|
|1993
|2
|-
|NHL '94
|High Score Productions
|Electronic Arts
| 
|1993
|5
|-
|Night Striker
|Taito
|Taito
|
|1993
|2
|-
|Night Trap †
|Digital Pictures
|SegaTec Toy
|  
|1992
|1
|-
|Ninja Warriors, The
|Natsume
|Taito
|
|1993
|2
|-
|Nostalgia 1907
|Sur de Wave
|TakerUCO
|
|1993
|1
|-
|Novastorm
|Psygnosis
|Sony Imagesoft
| 
|1993
|1
|-
|Panic!
|Data East
|Sega
| 
|1993
|1
|-
|Penn & Teller's Smoke and Mirrors
|Absolute Entertainment
|JVC
| (планировалась)
|0отменена
|1
|-
|Pitfall: The Mayan Adventure
|Activision
|Activision
| 
|1994
|1
|-
|Popful Mail: Magical Fantasy Adventure
|Falcom
|Working Designs
| 
|1994
|1
|-
|Power Factory Featuring C&C Music FactoryMake My Video: C&C Music Factory
|Digital Pictures
|Sony Imagesoft
| 
|1992
|1
|-
|Powermonger
|Bullfrog Games
|Electronic Arts
| 
|1994
|1
|-
|Prince of Persia
|JVC
|Sega
| 
|1993
|1
|-
|Prize Fighter
|Digital Pictures
|Sega
|  
|1995
|1
|-
|Pro Yakyuu Super League CDPro Baseball: Super League CD
|Hudson Soft
|Sega
|
|1992
|2
|-
|Psychic Detective vol. 3: Psychic Detective Aya
|DAPS
|Data West
|
|1993
|1
|-
|Psychic Detective vol. 4: Psychic Detective Orgel
|DAPS
|Data West
|
|1993
|1
|-
|Puggsy
|Psygnosis
|Sony Imagesoft
| 
|1993
|1
|-
|Quiz Scramble Special
|Sega
|Sega
|
|1992
|2
|-
|Racing Aces
|Sega
|Sega
|
|1993
|2
|-
|Radical Rex
|Beam Software
|Activision
|
|1994
|1
|-
|Ranma ½: Byukuran AikaRanma ½: White Orchid Serenade
|NCS
|Masaya
|
|1993
|1
|-
|RDF Global Conflict
|Imagineering
|Absolute Entertainment
|
|1995
|1
|-
|Record of Lodoss War
|JASPAC
|Sega
|
|1994
|1
|-
|Revenge of the Ninja
|Wolf Team
|Renovation Products
|
|1993
|1
|-
|Revengers of VengeanceBattle Fantasy (в Японии)
|Micronet
|Extreme Entertainment
| 
|1993
|2
|-
|Rise of the Dragon
|Dynamix
|SegaSierra Games
| 
|1992
|1
|-
|Road AvengerRoad Blaster FX (в Японии)
|Wolf Team
|Renovation Products
|  
|1992
|1
|-
|Road Rash
|Monkey Do Productions
|Electronic Arts
|
|1995
|1
|-
|Robo AlesteDenin Aleste (в Японии)
|Compile
|Tengen
|  
|1993
|1
|-
|Romance of the Three Kingdoms III: Dragon of DestinyGekijoban Sangokushi III
|Koei
|Koei
|
|1993
|1
|-
|Samurai ShodownSamurai Spirits (в Японии)
|SNK
|JVC
|  
|1995
|2
|-
|Secret of Monkey Island, The
|Lucas Arts
|JVC
| 
|1993
|1
|-
|Sega Classics Arcade Collection (4-in-1)
|Sega
|Sega
|  
|1993
|2
|-
|Sega Classics Arcade Collection (5-in-1)
|Sega
|Sega
|  
|1993
|2
|-
|Seima Densetsu 3×3 Eyes3x3 Eyes: Legend of the Divine Demon
|Sega
|Sega
|
|1993
|1
|-
|Sengoku Denshou
|SNK
|Sammy Studios
|
|1993
|2
|-
|Sewer Shark
|Digital Pictures
|Sony Imagesoft
| 
|1992
|1
|-
|Shadow of the Beast II
|Psygnosis
|JVC
| 
|1994
|1
|-
|Shadowrun
|Compile
|FASA Interactive
|
|1996
|1
|-
|Sherlock Holmes: Consulting Detective
|ICOM Simulations
|Sega
| 
|1992
|1
|-
|Sherlock Holmes: Consulting Detective Vol. II
|ICOM Simulations
|Sega
| 
|1992
|1
|-
|Shin Megami TenseiNew Digital Devil StoryDevil Summoner: The New Adventure
|Atlus Software
|SIMS
|
|1994
|1
|-
|Shining Force CD
|Sonic Co.
|Sega
|  
|1994
|1
|-
|Silpheed
|Game Arts
|Sega
|  
|1993
|1
|-
|SimEarth
|Maxis
|Sega
|
|1993
|1
|-
|Slam City with Scottie Pippen †
|Digital Pictures
|Acclaim Entertainment
| 
|1992
|1
|-
|Smurfs, TheLes Schtroumpfs (в Германии)
|Virtual Studio
|Infogrames
|
|1995
|1
|-
|Snatcher
|Konami
|Konami
|  
|1994
|1
|-
|Sol-Feace
|Wolf Team
|Sega
|  
|1991
|1
|-
|Sonic the Hedgehog CD
|Sonic Team
|Sega
|  
|1993
|1
|-
|Soulstar
|Core Design
|Time Warner Interactive
|  
|1994
|1
|-
|Space Ace
|Epicenter Interactive
|Readysoft
|  
|1993
|1
|-
|Space Adventure — Cobra, The: The Legendary Bandit
|Hudson Soft
|Sega
|  
|1995
|1
|-
|Spider-Man vs. The Kingpin
|Sega
|Sega
| 
|1993
|1
|-
|StarBlade
|Namco
|Namco
|  
|1994
|1
|-
|Star Strike
|Stargate Films
|Good Deal Games
|
|2000
|1
|-
|Star Wars Chess
|Software Toolworks
|Software ToolworksMindscape
|  
|1993
|2
|-
|Star Wars: Rebel Assault
|Lucas Arts
|JVC
|  
|1994
|1
|-
|Stellar Fire
|Sierra On-Line
|Dynamix
|  
|1993
|1
|-
|Supreme Warrior †
|Digital Pictures
|Digital Pictures
| 
|1994
|1
|-
|Surgical Strike †
|Code Monkeys Ltd.
|Sega
| 
|1995
|1
|-
|Syndicate
|Bullfrog Games
|Electronic Arts
|
|1993
|1
|-
|Tenbu: Mega CD Special
|Wolf Team
|Wolf Team
|
|1992
|1
|-
|Tenka Fubu
|Game Arts
|Game Arts
|
|1991
|1
|-
|Terminator, The
|Probe Software
|Virgin Games
|  
|1994
|1
|-
|Theme Park
|Bullfrog Games
|Electronic Arts
|
|1995
|1
|-
|Third World War, The
|Micronet
|Extreme Entertainment
| 
|1993
|1
|-
|ThunderhawkAH-3 Thunderstrike (в США)
|Core Design
|JVC Musical Industries
|  
|1993
|1
|-
|Time Gal
|Wolf Team
|Renovation Products
|  
|1992
|1
|-
|Tokyo Mahjong Gakuen
|Asmik
|Asmik
|
|1996
|2
|-
|Tomcat Alley
|Code Monkeys Ltd.
|Sega
|  
|1994
|1
|-
|Trivial Pursuit
|Western Technologies
|Virgin Games
|
|1994
|4
|-
|Ultraverse Prime
|Malibu Interactive
|Sony Imagesoft
|
|1994
|1
|-
|Urusei Yatsura: My Dear Friends|Game Arts
|Game Arts
|
|1994
|1
|-
|Vay|SIMS
|Working Designs
| 
|1993
|1
|-
|Warau SalesmanThe Laughing Salesman
|Sega
|Sega
|
|1993
|1
|-
|Wheel of Fortune|Sony Imagesoft
|Sony Imagesoft
|
|1994
|3
|-
|Who Shot Johnny Rock?|American Laser Games
|American Laser Games
|
|1993
|1
|-
|Wild Woody|Sega
|Sega
| 
|1995
|1
|-
|Wing Commander|Origin Systems
|Sega
| 
|1994
|1
|-
|Winning Post|Koei
|Koei
|
|1993
|1
|-
|Wirehead|Code Monkeys Ltd.MGM Interactive
|Sega
|
|1995
|1
|-
|Wolfchild|Core Design
|JVC
|  
|1993
|1
|-
|Wonderchild|Absolute Entertainment
|JVC
| (планировалась)
|0отменена
|1
|-
|Wonder Dog|Core Design
|JVC
|  
|1992
|1
|-
|WonderMega Collection|Sega
|JVC
|
|1992
|2
|-
|World Cup USA '94|Tiertex Design Studios
|U.S. Gold
| 
|1994
|2
|-
|World Heroes CD|Funcom
|Sega of America
|отменена
|отменена
|-
|WWF Rage in the CageWWF Mania Tour (в Японии)
|Sculptured Software
|Acclaim Entertainment
|  
|1993
|2
|-
|Yumimi Mix|Game Arts
|Game Arts
|
|1993
|1
|}

 «Двойные» выпуски 
Sony Imagesoft выпустила некоторые свои новые игры только в комплекте с более старыми. Данные сборники состоящие из двух игр именовались как «Double Deal».
 Ultraverse Prime (1994) шла в комплекте с Microcosm (1993)
 3 Ninjas Kick Back (1994) шла в комплекте с Hook (1992)
 Mary Shelley’s Frankenstein (1994) шла в комплекте с Bram Stoker’s Dracula'' (1993)

См. также 
 Список игр на Sega Mega Drive
 Список игр на Sega 32X

Примечания 

Sega Mega-CD